Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980 w Lake Placid został rozegrany 22 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Whiteface Mountain. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwed Ingemar Stenmark, srebro wywalczył Phil Mahre z USA, a brąz zdobył Szwajcar Jacques Lüthy.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980